Ранчо ел Ерадеро има више значења:

 Ранчо ел Ерадеро (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Ерадеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Ерадеро (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Ерадеро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику